Нигина Джасуровна Абдураимова (родена на 7 юли 1994 г. в Ташкент) е узбекска професионална тенисистка.

Абдураимова е шампионка в общо 9 турнира от веригата на ITF – 2 на сингъл и 7 на двойки. Най-високата ѝ позиция в световната ранглиста за жени е 144–то място, постигнато на 29 септември 2014 г. На 7 ноември 2011 г. тя заема номер 192 на двойки. Абдураимова прави своя дебют в отборното първенство Фед Къп през 2010 г., като е записала 14 победи за отбора на Узбекистан и 15 загуби. Нигина стига до полуфиналите на домашния си турнир Ташкент Оупън 2014, след като влиза в основната схема благодарение на покана от организаторите (wild card). Тя за първи път е участничка в такава фаза на надпревара от тура на WTA.

ITF Финали: 15 (9 – 6)

Сингъл: 6 (2 – 4)

Двойки: 10 (7 – 3)

Външни препратки 
 
 
  Профил във Фед Къп

Узбекистански тенисистки
Родени през 1994 година
Родени в Ташкент